Viale della Libertà è il nome del viale di diverse città italiane
 Viale della Libertà – Il viale della stazione di Forlì
 Viale della Libertà – Viale di Livorno realizzato nel 1927
 Viale della Libertà – Viale di Messina
 Viale della Libertà – Uno dei principali assi viari di Palermo
 Viale della Libertà – Viale di Savignano sul Rubicone in provincia di Forlì
 Viale della Libertà – Viale di Pordenone
 Viale della Libertà – Viale di Pavia
 Viale della Libertà – Viale di Martina Franca in provincia di Taranto
 Viale della Libertà – Viale di Lusciano in provincia di Caserta